Гичон () — город в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Расположен примерно в 100 км к востоку от административного центра департамента, города Пайсанду. Через город проходит автомобильная дорога № 90, в 17 км к западу от её пересечения с дорогой № 4. Абсолютная высота — 91 метр над уровнем моря.

История 
22 июня 1955 года получил статус городка (Villa). 17 ноября 1964 года согласно акту № 13.299 Гичон получил статус города (Ciudad).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 5039 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая